P115 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 115, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament